What Price Glory? – dramma teatrale di Maxwell Anderson
 Gloria (What Price Glory?) – film del 1926, diretto da Raoul Walsh, tratto dal dramma
 Uomini alla ventura (What Price Glory?) – film del 1952, diretto da John Ford, remake del precedente